Бели́нская — железнодорожная станция Пензенского региона Куйбышевской железной дороги. На участке тепловозная тяга — тепловозы 2ТЭ10М и 2ТЭ10У. Обслуживает ТЧ-3 Пенза. Движение поездов было открыто в 1874 году.

Находится в городе Каменка, райцентре Пензенской области в 624 км от Казанского вокзала г. Москвы и в 86 км от станции Пенза I.

Первоначально эта станция называлась Воейковская, по имени пензенского помещика Николая Васильевича Воейкова, добившегося прохождения железной дороги через Каменку и участвовавшего в финансировании строительства дороги .

После Октябрьской революции, в 1918 г. станция получила своё название по фамилии литературного критика В. Г. Белинского. Название связано с тем, что в 51 км от станции находится город Белинский с музеем-усадьбой В. Г. Белинского. В 35 км от станции находится музей-заповедник М. Ю. Лермонтова «Тарханы».

Дальнее следование по станции

Примечания

Литература 
 Пензенская энциклопедия. — , 2001. — С. 49—51, 93—94, 226—227, 596.

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Объекты, названные в честь Виссариона Белинского
Железнодорожные станции и платформы Пензенской области